En Éthiopie : 
 Metekel, ancien awraja de la province du Godjam
 Metekel, une des 3 zones de la région Benishangul-Gumaz